

Geografia 
 Steger – comune  nella contea di Cook e in parte nella contea di Will, Illinois, Stati Uniti d'America

Persone 
 Bastian Steger – tennistavolista tedesco
 Christian Steger – ex skeletonista italiano
 Dieter Steger – politico italiano
 Julius Steger – attore, regista e sceneggiatore austriaco
 Michael Steger – attore statunitense